Demetrije Čupor, kardinal
Demetrije (u. 1387.), nadbiskup
Demetrije I. Poliorket, makedonski kralj, vladao 294. pr. Kr.–288. pr. Kr.
Demetrije Komnen Duka,  gospodar Soluna 1244. – 1246. iz dinastije Angela